Mount Mueller kan syfta på:
 Mount Mueller, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Mueller, Victoria, ett berg i Australien